Porthsmouthski sporazum (1948.), između Uj. Kraljevstva i Iraka
Porthsmouthski sporazum (1905.), između Rusije i Japana
Porthsmouthski sporazum (1713.), između Abenakija i brit. provincija Massachusettskog zaljeva i New Hampshirea